Skobalj je lahko:
 Skobalj, Lajkovac (Srbija)
 Skobalj, Smederevo (Srbija)